Handianus — род цикадок из подсемейства Deltocephalinae трибы Athysanini.

Описание 
Цикадки размером 4-6 мм. Умеренно стройные и коренастые, широкие формы с широкой, округло выступающей поперечной головой. Переход лица в темя закруглён. В СССР 30 видов.

Примечания 

Цикадки